Das Perwenstwo FNL 2020/21 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 1. August 2020 und endete planmäßig am 15. Mai 2021.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten an 42 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen in die Premjer-Liga 2021/22 auf und die letzten fünf Teams stiegen direkt in die drittklassige Perwenstwo PFL ab.

Teilnehmer

Tabelle 

 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Torschützenliste 

2020 21
Fußballsaison 2020/21